Глу́хівська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах України, на честь міста Глухів Сумської області.

 Глухівська вулиця — вулиця в Вороніжі.
 Глухівська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Глухівська вулиця — вулиця в Києві.
 Глухівська вулиця — вулиця в Макіївці.
 Глухівська вулиця — вулиця в Путивлі.
 Глухівська вулиця — вулиця в Середині-Буді.
 Глухівська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Вулиці